De finale van de Copa del Rey van het seizoen 2015/16 werd gespeeld op zondag 22 mei 2016. Titelverdediger FC Barcelona won na verlengingen met 2–0 van Sevilla FC.

Finale

Voorgeschiedenis
Het was de eerste keer dat Barcelona en Sevilla tegenover elkaar stonden in de bekerfinale. In het seizoen 2015/16 namen de twee clubs het ook tegen elkaar op in de UEFA Super Cup. Het duel eindigde na verlengingen in een overwinning (5–4) voor Barcelona. In de heenronde van de Primera División won Sevilla voor eigen volk met 2–1 van de Catalanen. In de terugronde trok Barcelona aan het langste eind en werd het opnieuw 2–1.

Wedstrijd

Zie ook 
 FC Barcelona in het seizoen 2015/16

2016
Sevilla FC
FC Barcelona
Bekervoetbal 2015/16
Sportevenement in Madrid